Le Cavalier noir, film français de Gilles Grangier (1945)
 Le Cavalier noir (The Singer Not the Song), film britannique de Roy Ward Baker (1961)
 Le Cavalier noir, revue de bande dessinée